Леонид Иванович Седнёв () — поварской ученик («поварёнок») на кухне семьи российского императора Николая II в Царском Селе, который сопровождал его в ссылке в Тобольске и в ссылке в Екатеринбург. Вошёл в историю как последний друг Цесаревича Алексея Николаевича и единственный доподлинно выживший из заключённых в доме Ипатьева.

Биография 
Из крестьян, родители занимались сельским хозяйством. Мать — Евдокия Николаевна Седнёва.

Пребывание при дворе 
Дядя Леонида Седнёва — Иван Седнёв, — служивший лакеем детей Николая II, по просьбе своего брата забрать Леонида в Петроград и «пристроить хоть куда-нибудь», смог устроить его помощником повара в Царском Селе. Кроме работы на кухне Леонид, будучи всего на год старше Алексея Николаевича, стал другом последнего по играм.

В ссылке вместе с царской семьёй 
Леонид Седнёв стал объектом последней дневниковой записи Александры Фёдоровны. 16 июля 1918 года она записала: «…Внезапно прислали за Лёнькой Седнёвым, чтобы он пошел и попроведовал своего дядю, и он поспешно убежал, гадаем, правда ли все это и увидим ли мы мальчика снова…»

Как утверждал в своей работе «Убийство царской семьи» член следственной команды Р. Вильтон, перед расстрелом «поварёнок Леонид Седнёв, товарищ игр Цесаревича, был удален из Ипатьевского дома. Он был помещен у русских караульных в доме Попова, насупротив Ипатьевского». В материалах следователя Соколова имеются показания бывшего разводящего караула в Доме Ипатьева, рабочего Злоказовской фабрики Якимова о том, что «15 июля в понедельник у нас в нашей казарме в доме Попова появился мальчик, который жил при царской семье и катал в коляске Наследника».

Воспоминания участников расстрела подтверждают этот факт, расходясь друг с другом лишь в том, от кого именно исходила инициатива отсылки Леонида Седнёва. Комендант Яков Юровский, как утверждал участник расстрела Михаил Медведев, предположительно по своей инициативе предложил отослать из «Дома особого назначения» находившегося в царской свите поварёнка Леонида Седнёва, под предлогом встречи с якобы приехавшим в Екатеринбург дядей. На самом же деле Иван Седнёв, дядя Леонида, сопровождавший царскую семью в ссылке, с 27 мая 1918 года находился под арестом и в начале июня (по другим данным, в конце июня или в начале июля 1918 года) был расстрелян.

Сам же Юровский утверждает, что он получил приказ отпустить поварёнка от Филиппа Голощёкина. Другой участник событий, Пётр Войков, согласно воспоминаниям Григория Беседовского, приписывал инициативу отсылки поварёнка себе, а кроме того, заявлял, что Ленин, приводя в пример Великую французскую революцию, настаивал на том, чтобы оставить в живых наследника.
После расстрела царской семьи, по воспоминаниям Юровского, поварёнок был отправлен домой.

Дальнейшая судьба 
Информация о дальнейшей судьбе Леонида Седнёва противоречива. Существуют данные о его гибели в 1941 году во время боёв под Москвой; по другим данным, он был расстрелян в 1929 году в Ярославле по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. По данным obd-memorial.ru (ЦАМО), расстрелян 17 июля 1942 года по приговору трибунала Брянского фронта.

Реабилитация 
16 октября 2009 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближённых царской семьи, подвергшихся репрессиям, в том числе Леонида Седнёва.

В культуре

Примечания 

Повара Российской империи
Ссыльные в Тобольске
Реабилитированные в России
Дата смерти неизвестна
Расстрел царской семьи